Het woord patrimonium betekent eigenlijk "vaderlijk erfdeel". Soms wordt dit echter gehanteerd in de zin van "vaderlands erfgoed". De term kan verwijzen naar:
 het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium, opgericht in 1879
 een dertiental woningcorporaties met deze naam (waarvan er nog vier bestaan), ontstaan uit plaatselijke afdelingen van voornoemd Werkliedenverbond, waaronder:
 Patrimonium (Groningen) 
 het woningbezit van een sociale huisvestingsmaatschappij, zie patrimonium (woningbezit)
 het cultureel erfgoed van een land, streek, of stad
 het geërfde bezit van een persoon of familie, zie patrimonium (erfgoed)